Viviana puede referirse a:
 Viviana, nombre propio.
 Viviana Nunes (n. circa 1962), animadora de televisión chilena.
 Viviana Gibelli (n. Caracas, 22 de diciembre de 1966), animadora, actriz y cantante en Venevisión. Fue candidata a Miss Venezuela en 1987.
 Viviana Canosa (n. Buenos Aires, 30 de marzo de 1970), locutora, presentadora de televisión y periodista argentina.
 Viviana Rodríguez (n. Santiago de Chile, 1971), actriz chilena.

 Viviana Calderón (n. San José, 11 de agosto de 1980), presentadora costarricense.
 Viviana Ramos Macouzet (n. 1 de diciembre de 1991), actriz y cantante mexicana.

 Viviana (1978), Telenovela mexicana, producción de Televisa protagonizada por Lucía Méndez.

 Viviane, nombre propio.
 Viviane, uno de los nombres atribuidos a la Dama del Lago, un hada mitológica que presuntamente se casó con el mago Merlín, para luego encerrarlo para siempre en un árbol.
 Viviane Araújo (n. Río de Janeiro , 25 de marzo de 1975), modelo de fotografía y actriz brasileña.
 Viviane Reding (n. 27 de abril de 1951), comisaria de información en la Comisión Europea para el periodo 2004-2009, también fue comisaria bajo la presidencia de Romano Prodi desde 1999 hasta el 22 de noviembre de 2004.
 Viviane Senna (n. São Paulo, 5 de octubre de 1958), la hermana de Ayrton Senna y madre de Bruno Senna Lalli, sigue la obra del Instituto Ayrton Senna.
 Vivianne, nombre propio.
 Vivianne Blanlot (n. La Serena, 22 de octubre de 1956), economista, investigadora, consultora y política del Partido por la Democracia, ministra de Estado de Chile.
 Vivianne Kreutzberger, más conocida como La Vivi (n. Santiago de Chile, 28 de agosto de 1965), presentadora de televisión chilena.